

Codici 
 SBK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Armor di Saint-Brieuc (Francia)
 sbk – codice ISO 639-3 della lingua safwa

Musica 
 SBK Records  – etichetta discografica statunitense

Finanza
 SBK – Acronimo di Schweizerische Bank Kredit.

Sport 
 SBK – abbreviazione di Superbike

Altro 
 SBK – targa automobilistica di Schönebeck (Germania)